MangaGamer — компанія-видавець відеоігор, яка спеціалізується на локалізації та виданні японських візуальних новел англійською мовою. Управляється японською компанією Japan Animation Contents.

Історія 
Початково MangaGamer задумувалася президентом японської компанії-розробника ероґе Overdrive Хіроші Такеучі (відомого також під псевдонімом Bamboo) як компанія з продажу японських візуальних новел закордоном. З огляду на пов'язані витрати він переконав декілька інших ероґе-компаній (Tarte, Nexton та Circus) взяти участь у створенні спільного підприємства.

Завдяки цьому спочатку товарами новоствореної компанії стали роботи студій, які взяли участь у її заснуванні, згодом до них приєдналася компанія Navel зі своєю першою роботою Shuffle!. Ці ранні продукти були перекладені носіями японської мови, що впливало на їхню якість. Після отримання нарікань фанатів був анонсований повний повторний переклад візуальної новели Edelweiss. Починаючи з Soul Link, переклад та редагування виконується міжнародною командою, яка складається з носіїв англійської мови, внаслідок чого якість продукції підвищилася. Компанією керує родич Такеучі, а основний японський персонал розподілений між залученими японськими компаніями.

На своїй виставці на фестивалі Otakon 2011 MangaGamer оголосили про розширення свого бізнесу на цифрову дистрибуцію еротичної манґи (з японським видавцем Akane Shinsha) та аніме (з Discovery).

Відносини з фанатськими перекладачами 
MangaGamer виступав посередником у переговорах між декількома фанатськими перекладацькими групами та японськими відеоігровими компаніями, які закінчилися угодами щодо офіційного видання зазначених перекладів через MangaGamer. Ці ігри включають Kara no Shōjo студії Innocent Grey та Ef: A Fairy Tale of the Two. студії Minori. Крім того, MangaGamer певний час видавала японські версії декількох ігор, створених доджін-об'єднанням 07th Expansion (Umineko no Naku Koro ni, Higanbana no Saku Yoru ni, Rose Guns Days).

Дистрибуція 
Початково MangaGamer продавали відеоігри винятково шляхом електронної дистрибуції, яка й нині залишається їхнім основним засобом продажів. Під час проведення фестивалів Anime Expo 2010 та Otakon 2010 продавалися фізичні диски перших чотирьох ігор із серії Higurashi no Naku Koro ni та Kira Kira All-Ages. Пізніше ці ігри продавалися на HimeyaShop та Hendane!.com. У січні 2011 року було оголошено про початок співпраці між Hendane!.com та MangaGamer, завдяки якій фізичні копії відеогри Da Capo Limited Edition стали доступними для купівлі через сервіс Hendane!.com. У липні 2011 року компанія J-List стала основним північноамериканським дистриб'ютором фізичних копій усіх поточних товарів MangaGamer, за винятком Da Capo LE. Приблизно цього ж часу MangaGamer відкрила свій власний Інтернет-магазин з продажу фізичних копій, націлений на європейських клієнтів.

Список продуктів

Примітки

Посилання 
  
 
 
 

Видавці відеоігор
Хентай